Erlandsen är ett efternamn. Det är den danska och norska motsvarigheten till det svenska efternamnet Erlandsson.

Personer med efternamnet Erlandsen
 Arne Erlandsen (född 1959), norsk fotbollstränare
 Erland Erlandsen (död 1276), utsedd men aldrig tillträdd ärkebiskop i Lund 
 Jacob Erlandsen (död 1274), ärkebiskop i Lund

Danska efternamn
Norska efternamn